James Stewart puede referirse a:

 James Stewart (1908-1997), actor de cine, teatro y televisión estadounidense;
 James Stewart (1975-), actor australiano - Papel: Jake Barton, en la serie australiana Packed to the Rafters;
 James Stewart Bodden (n/d), futbolista (portero) hondureño.
 James Stewart (1941-2014), matemático y profesor canadiense, autor de varios libros muy difundidos sobre el tema.